Onderdistrict in Indonesië
 Durenan (onderdistrict), een onderdistrict van het regentschap Trenggalek in de provincie Oost-Java
Plaats in Indonesië
 Durenan (Durenan), een plaats in het regentschap Trenggalek in de provincie Oost-Java
 Durenan (Sidorejo), een plaats in het regentschap Magetan in de provincie Oost-Java